Шоломово может означать:
 Шоломово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Лесковское сельское поселение.
 Шоломово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.
 Шоломово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Шеломово
 Шелом (значения)
 Шалом (значения)